Comănescu ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Comănescu (1928–2008), rumänischer Politiker
 Lazăr Comănescu (* 1949), rumänischer Diplomat und Politiker